Савана је травна заједнице тропског и суптопског поднебља, са ретким дрвећем и грмљем.

Савана такође може да се односи:
 Савана (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Савана (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Савана (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Савана (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Савана (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Савана (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Савана (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Савана (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Савана (река), је река која протиче кроз САД
 Савана (брод)